Die Holstenstraße bezeichnet 
 eine Fußgängerzone in Kiel Holstenstraße (Kiel)
 eine Straße der Lübecker Altstadt Holstenstraße (Lübeck)
 eine Straße und S-Bahn-Station in Hamburg Holstenstraße (Hamburg)